Hartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hartjärnarna, sjö i Hagfors kommun, se Västertjärnen (Ekshärads socken, Värmland), 
Hartjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Hartjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Hartjärns naturreservat, naturreservat i Gagnefs kommun, 
Hartjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Hartjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Hartjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,

Se även
Haratjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn